

Sigle 
 X over OpenGL o Xgl – un'architettura di X Window System progettata per sfruttare le moderne schede grafiche attraverso i loro driver OpenGL

Codici 
 XGL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Granville Lake (Canada)
 xgl – codice ISO 639-3 della lingua galindica